Mint kan syfta på:

Myntasläktet – ett växtsläkte.
Pepparmynta – en ört i växtsläktet.
 Pepparmint – ett uppfriskande, starkt smakämne som utvinns ur växten pepparmynta.
 Mint – en arom som kan framställas på olika sätt, se mentol.
MiNT – en operativsystemskärna.
Linux Mint – ett operativsystem.

Se även
 Grönmynta – en art i myntasläktet, engelska spearmint